Fanfulla bezeichnet:
 AC Fanfulla, italienischer Fußballverein
 Fanfulla (Schauspieler) (1913–1971), italienischer Schauspieler